Montada ist der Familienname folgender Personen:

 Leo Montada (* 1938), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Manfred Montada († 2013), deutscher Verbandsfunktionär